

Населені пункти та їхні частини
 Кузнічка — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кузнічка — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Кузнічка — село в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Кузнічка — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Кузнічка — частина міста Кшепіце в Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Кузнічка — частина міста Сосніцовіце в Ґлівицькому повіті Сілезького воєводства
 Кузнічка — частина села Кузниці в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кузнічка — частина села Обленґур у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки